Křižanov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Křižanov (okres Žďár nad Sázavou)
Křižanov (okres Písek)